Данный список включает в себя полнометражные анимационные фильмы созданные и/или выпущенные The Walt Disney Company, или её предшественником Walt Disney Productions. Список разбит по подразделениям.

Walt Disney Animation Studios 

Ниже приводится список анимационных фильмов, созданных Walt Disney Productions до 1986 года, или Walt Disney Animation Studios, ранее известной как Walt Disney Feature Animation, после 1986 года.

Для рекламных целей в конце 1980 года The Walt Disney Company начала нумеровать каждый фильм. С помощью этого метода они могли объявить, что следующий фильм — это «N-й полнометражный анимационный фильм Диснея». После введения нумерации была выделена группа фильмов, которая также стала известна под общим названием «Диснеевский анимационный канон». Многие историки кино и поклонники анимации ссылаются на них как на Диснеевскую «классику» или Диснеевские «полнометражки». На сегодняшний день система нумерации сохраняется.

Игровые и документальные фильмы 
Ниже перечислены игровые и документальные фильмы Диснея, включающие в себя анимацию.

DisneyToon Studios

Pixar Animation Studios

Кукольные фильмы 
Генри Селик и Тим Бёртон создали следующие фильмы для студии:

Image Movers Digital 
Следующие фильмы были созданы ImageMovers Digital после приобретения его Disney. Однако Disney не имеет права собственности на ранние фильмы ImageMovers Digital.

Другие анимационные фильмы, изданные Disney

Studio Ghibli 
Договор между студией «Дисней» и фирмой «Токума» о дистрибуции фильмов студии «Гибли» был заключён в 1996 году. Он предусматривал всемирный (за исключением стран Азии, но включая Японию) видеопрокат на VHS и Лазердиск. Впоследствии этот договор был дополнен правом продаж на DVD.

Прочие фильмы 
Список неполон.

Мультсериалы Уолта Диснея 
 «Приключения мишек Гамми» — 1985
 «Ваззлы» — 1985
 «Утиные истории» — 1987
 «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей» — 1988
 «Чип и Дейл спешат на помощь» — 1989
 «Чудеса на виражах» — 1990
 «Чёрный Плащ» — 1991
 «Гуфи и его команда» — 1992
 «Русалочка» — 1992
 «Raw Toonage» — 1992
 «Марсупилами» — 1993
 «Чокнутый» — 1993
 «Аладдин» — 1994
 «Гаргульи» — 1994
 «Каникулы Гуфи» — 1995
 «The Shnookums and Meat Funny Cartoon Show» — 1995
 «Король Лев: Тимон и Пумба» — 1995
 «Могучие утята» — 1996
 «Кряк-Бряк» — 1996
 «Brand Spanking New! Doug» — 1996
 «Детёныши джунглей» — 1996
 «Переменка» — 1997
 «101 далматинец» — 1997
 «Волшебный мир Дисней» — 1997
 «Геркулес» — 1998
 «Всё о Микки Маусе» — 1999
 «Уик-энды» — 2000
 «Любимчик учителей» — 2000
 «Приключения Базза Лайтера из звёздной команды» — 2000
 «Мышиный дом» — 2001
 «Легенда о Тарзане» — 2001
 «Fillmore!» — 2002
 «Ким Пять-с-Плюсом» — 2002
 «Лило и Стич (мультсериал)» — 2003
 «Дэйв-варвар» — 2004
 «Брэнди и Мистер Вискерс» — 2004
 «Американский дракон: Джейк Лонг» — 2005
 «A.T.O.M.» — 2005
 «Непобедимая команда суперобезьянок» — 2005
 «Маленькие Эйнштейны» — 2005
 «Новая школа императора» — 2006
 «На замену» — 2006
 «Клуб Микки Мауса» — 2006
 «Yin-Yang-Yo!» — 2006
 «Финес и Ферб» — 2007
 «Мои Друзья: Тигруля и Винни» — 2007
 «Мультачки: Байки Мэтра» —2008
 «Спецагент Осо» — 2009
 «Перекрёсток в джунглях» - 2009
 «Сорвиголова Кик Бутовски» — 2010
 «Рыбология» — 2010
 «Джейк и пираты Нетландии» — 2011
 «Стич!» — 2011
 «Пятёрка за крутость» — 2011
 «Трон: Восстание» — 2012
 «София Прекрасная» — 2012
 «Классный ниндзя» — 2012
 «Гравити Фолз» — 2012
 «С приветом по планетам» — 2012
 «Доктор Плюшева» — 2012
 «Путеводитель Диппера по необъяснимому» — 2013
 «Микки Маус» — 2013
 «Мультачки: Байки из Радиатор-Спрингс" - 2013
 «Супергерой на полставки» — 2014
 «7 гномов» — 2014
 «Pickle and Peanut» — 2015
 «Наследники: Злодейский мир» — 2015
 «Майлз с другой планеты» — 2015
 «Звёздная принцесса и силы зла» — 2015
 «Голди и Мишка» — 2015
 «Закон Майло Мёрфи» — 2016
 «Хранитель Лев» — 2016
 «LEGO Холодное сердце: Северное сияние» — 2016
 «Елена — принцесса Авалора» — 2016
 «Утиные истории» — 2017
 «Рапунцель: Новая история» — 2017
 «Микки и весёлые гонки» — 2017
 «Дружные мопсы» — 2017
 «Стич и Ай!» — 2017
 «Город героев: Новая история» — 2017
 «Семейка Грин в городе» — 2017
 «Удивительная Ви» — 2017
 «Мини-Маппеты» — 2018
 «Изысканная Нэнси Клэнси» — 2018
 «Улица Далматинцев, 101» — 2018
 «Амфибия» — 2019
 «Дом совы» — 2020
 «Мира — королевский детектив» — 2020
 «Чип и Дейл: Жизнь в парке» — 2021
 «Монстры за работой» — 2021
 «Домик Микки Мауса» — 2021
 «Призрак и Молли Макги» — 2021
 «Алиса и пекарня чудес» — 2022
 <<Дисней. Чебиверс>>–2022
 «Зверополис +»–2022
 «Ледниковый период. Приключения Скрета»–2022
 «Тачки на дороге» — 2022
 "Ральф, Ванилопа и Убойные гонки" - 2023
 "Приключения в Зверополисе" - 2023
 "Сказки полу-бога Мауи Моане и детям её народа" - 2023
 "Райя, Драконы и новые проблемы в Тумандре" - 2024
 "Королева Земель Прайда Киара. Начало идеальной Эры" - 2024
 "Дочь Матушки Готель Кассандра. Большое путешествие Героини" - 2024
 "Возвращение Саши Вейбрайт и Марси Ву в Амфибию" - 2025
 "Новые тайны Коко под музыку" - 2025
 "Храбрая сердцем. Новые испытания и новые проклятья" - 2026
 "Базз Лайтер. Космос, Друзья и Миссии" - 2026
 "Планета Сокровищ. Как предовратить Конец Света" - 2027.
 "Мулан против злых колдунов Китая" - 2027

Примечания 

Дисней, Уолт